Potres je lahko:

 potres, sunkovito nihanje tal
 Potres (sura) - 99. sura (poglavje) v Koranu
 Potres (Zupančič) - roman slovenskega pisatelja Bena Zupančiča (1971)
 1895, potres - roman pisatelja Janija Virka (2004)